Davide Iacopini – attore italiano
 Marta Iacopini – attrice e conduttrice televisiva italiana
 Massimo Iacopini – ex cestista e dirigente sportivo italiano
 Renato Iacopini – partigiano italiano